Bryce Heem (1989- ), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Cornelis de Heem (1631-1695), peintre néerlandais, fils de Jan Davidszoon et frère de Jan Jansz.;
 Gilles Van Heems (1976- ), linguiste, étruscologue et historien français ;
 Jan Davidszoon de Heem (1606-1684), peintre néerlandais ;
 Jan Jansz. de Heem (1650- ap. 1695), peintre flamand, fils du précédent.